Фёдор Андреевич — восьмой стародубский удельный князь из рода Рюриковичей, второй сын удельного стародубского князя Андрея Федоровича, наследственный удел получил около 1380 года и владел им, по всем вероятиям, до конца первой четверти XV века.

Биография 
Сведений о жизни Фёдора Андреевича не сохранилось почти никаких. При нем в 1410 году татары на обратном пути из разгромленного и разграбленного Владимира мимоходом взяли Стародуб. Территория владеемого им княжества значительно была урезана частями, перешедшими в удел его братьям, после же его смерти она еще более раздробилась между его детьми. Вместе с тем Фёдор Андреевич является продолжателем рода князей собственно Стародубских, так как потомство всех его братьев носило другие фамилии и прозвища.

Брак и дети 
Фёдор Андреевич имел пятерых сыновей:
 Фёдор
 Иван Морхиня
 Иван — родоначальник князей Голибесовских
 Петр
 Василий — родоначальник князей Ромодановских.

Литература 
 
 

Родившиеся в XIV веке
Умершие в XV веке
Князья стародубские
Рюриковичи по алфавиту